Vaprio steht für:
 Vaprio d’Adda, italienische Gemeinde
 Vaprio d’Agogna, italienische Gemeinde